Van Ha is de naam van verschillende administratieve eenheden in Vietnam. Het kan op meerdere manieren geschreven worden:
 Vân Hà 
 Vạn Hà